Bogdan Słomiński (ur. 1952) – polski aktor
 Józef Słomiński (1885-1939) – polski nauczyciel i działacz społeczny
 Kasper Słomiński (1869-1929) – polski ksiądz misjonarz
 Sebastian Słomiński (XVIII w.) – polski wojskowy, wicebrygadier kawalerii narodowej
 Zygmunt Słomiński (1879-1943) – polski inżynier budowlany, prezydent m. s. Warszawy